Подготовка информационно-консультационного центра по СПИДу в Нхлангано (НАТИКК) () является религиозной, некоммерческой и неправительственной организацией, предоставляющей информацию, обучение и консультирование по вопросам ВИЧ / СПИДа в Нхлангано, Эсватини. Основание организации в 2002 году было вызвано тем, что в регионе Шиселвени по-прежнему отмечаются высокие уровни инфекции (42,5 % в 2004) по сравнению с другими регионами в Эсватини.

НАТИКК является партнером на бесплатные стипендии от евангельских христиан для больных СПИДом в Эсватини. Он финансируется Норвежским агентством по сотрудничеству в целях развития, а также церковной помощью из Норвегии. Организация состоит из команды хорошо обученных борьбе с ВИЧ / СПИДом педагогов и воспитателей. Центр базируется на улице Бесетде в Нхлангано, но деятельность организации тянется по всей области Шиселвени. НАТИКК также проводит добровольные консультирования и тестирования (ДКТ) в центре города Нхлангано.

Примечания

Религиозные международные организации
Благотворительные организации
Эсватини